(né en 1991), footballeur kosovar ;
 , karatéka croate ;
  (né en 1989), footballeur albanais ;
 Lindita Idrizi (née en 1996), Miss Univers Albanie 2016 ;
  (né en 1983), footballeur macédonien ;
  (né en 1990), footballeur slovène ;
  (né en 1967), homme politique albanais ;
 Valdete Idrizi (née en 1973), féministe kosovare.